Callixena är ett släkte av fjärilar. Callixena ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Callixena